Вагиф Гусейнов:
 Гусейнов, Вагиф Алиовсат оглы — председатель КГБ Азербайджанской ССР (1989—1991).
 Гусейнов, Вагиф Ибрагим оглы — азербайджанский поэт, журналист, публицист.